Васильев, Михаил Яковлевич:
 Васильев, Михаил Яковлевич (1909—2001) — учёный, трижды лауреат Сталинской премии.
 Васильев, Михаил Яковлевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.